Stati Uniti d'America
 Starkville – città della Contea di Las Animas, Colorado
 Starkville – capoluogo della Contea di Oktibbeha, Mississippi